Антье Трауэ (; ) — немецкая актриса.

Биография 
Антье Трауэ родилась 18 января 1981 года в городе Митвайда, района Средняя Саксония, ГДР.

Её сценическая карьера началась, когда она играла Жанну д’Арк в школьном спектакле. В 16 лет победила в конкурсе на главную роль в хип-хоп мюзикле «West End Opera». Антье в течение четырёх лет гастролировала по всей Германии, Европе и в Нью-Йорке. Впоследствии Антье появляется в нескольких телевизионных фильмах: «Клейнруппин навсегда», «Берлин у моря» и «Фантомная боль».

В 2008 году Антье выбрали на главную женскую роль в фантастическом фильме «Пандорум».

Антье планировала закончить свою карьеру актрисы и посвятить себя медицине. Причиной тому стал провал «Пандорума» и последовавшие многочисленные отказы на пробах в другие фильмы, в том числе в такие блокбастеры, как «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012) и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011). Из-за застоя в своей актёрской карьере Антье даже была вынуждена подрабатывать в ресторанах и колл-центрах, пока её агент не предложил снять видео для проб на роль в «Человек из стали», что сама актриса воспринимала как свой последний шанс. Уже через две недели Антье была приглашена в Лос-Анджелес для дальнейшего обсуждения её участия в съемках. Зак Снайдер считал, что она идеально подходит на роль Фаоры Ху-Ул, и, несмотря на сомнения студии и желание взять в фильм более известную актрису, Зак утвердил Антье на роль.

В 2015 году вышел новый фильм с её участием — «Седьмой сын».

В 2016 году была номинирована на премию «German Television Awards» в категории «Лучшая актриса» за роли в сериалах «Weinberg» и «Berlin Eins».

С 2017 по 2020 год снималась в сериале «Тьма».

Фильмография

Примечания

Ссылки